Per stazione di Barbarano si può intendere:
 la stazione di Barbarano-Villaga, sulla linea Treviso-Ostiglia;
 la stazione di Barbarano Romano, sulla linea Civitavecchia-Orte;
 la vecchia stazione di Barbarano Romano, in seguito ridenominata stazione di Vico Matrino, sulla linea Roma-Viterbo.